Název Hlinský potok má více vodních toků:

 Hlinský potok (přítok Kôprovského potoka) – levostranný přítok Kôprovského potoka na Slovensku v okrese Poprad
 Hlinský potok (přítok Topľy) – pravostranný přítok Topľy na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou
 Hlinský potok (přítok Vltavy) – pravostranný přítok Vltavy v okrese České Budějovice